

Wydarzenia 

 Europa
 utworzenie nowej prowincji po aneksji Galacji
 nowa prowincja Hispania Tarraconensis
 małżeństwo Julii z Marcellusem
 Agryppa stracił swoją pozycję
 Witruwiusz ukończył traktat De architectura (O architekturze)
 Horacy opublikował trzy pierwsze księgi Carmina (Pieśni)
 Horacy zaczął pisać listy poetyckie